Эдуард Норден (; 1868—1941) — немецкий .

Был профессором классической филологии в Бреславском университете. Его труды: «In Varronis saturas Menippeas observationes» (1891); «Beiträge zur Geschichte der griechischen Philosophie» (1892); «Die antike Kunstprosa von VI Jahrhundert vor Christ. bis in die Zeit der Renaissance» (1898).

Член-корреспондент Академии Наук СССР c 31.01.1931 по отделению общественных наук (классическая филология).

Примечания

Ссылки 
 
 

Филологи Германии
Антиковеды Германии
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены Гёттингенской академии наук
Почётные доктора Боннского университета
Члены Австрийской академии наук
Преподаватели Вроцлавского университета
Ректоры Берлинского университета
Преподаватели Грайфсвальдского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Кембриджского университета
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук